Richard Migneault est un écrivain, directeur littéraire, animateur et bloggueur québécois.

Œuvres

Recueils de nouvelles pour adultes

Collaboration comme directeur littéraire
Les nouveaux petits mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2023.
De racines et de mots, Persistance des langues en Amérique du Nord. Collectif dirigé par Émilie Guilbault-Cayer et Richard Migneault, Québec, Éditions du Septentrion, 2021. Prix littéraire des enseignants.e.s de français, catégorie Nouvelle, en 2022.
Les petits mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2021.
Les nouveaux mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2020.
Mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2018. Finaliste au Prix littéraires des enseignants de français AQPF-ANEL 2019.
Crimes au musée, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, Éditions Druide, 2017. Édition française : Paris, Éditions Belfond, 2017.
Crimes à la bibliothèque, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, Éditions Druide, 2015.
Crimes à la librairie, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, Éditions Druide, 2014.

Collaboration comme auteur
L’école mystérieuse, dans Les nouveaux petits mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2023.
À la recherche de... je ne sais pas quoi, dans Les petits mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2021.
L’école est fermée, dans Les nouveaux mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2020.
Keviiiiiiiin, au bureau du directeur! dans Mystères à l’école, Collectif dirigé par Richard Migneault, Montréal, 2018. Finaliste au Prix littéraires des enseignants de français AQPF-ANEL 2019.

Prix et distinctions 
Lauréat du Prix littéraire des enseignant.e.s de français, catégorie Nouvelle, 2022.
Finaliste au Prix littéraires des enseignants de français AQPF-ANEL 2019.

Notes et références

Liens externes 
 
 https://www.editionsdruide.com/auteurs/richard-migneault
 https://www.septentrion.qc.ca/auteurs/richard-migneault
 https://www.lapresse.ca/arts/livres/critiques-de-livres/201404/14/01-4757507-crimes-a-la-librairie-une-anthologie-qui-fera-date-.php
 https://www.lapresse.ca/arts/livres/critiques-de-livres/201510/30/01-4915621-crimes-a-la-bibliotheque-silence-on-tue-dans-la-bibliotheque-.php

Écrivain québécois
Auteur québécois de littérature d'enfance et de jeunesse
Auteur canadien de roman policier
Nouvelliste québécois